Карби́д ба́рия — бинарное неорганическое соединение бария и углерода с химической формулой BaC2, серовато-чёрные кристаллы, реагирует с водой с образованием ацетилена.

Получение 
Спеканием оксида или карбоната бария с углём в вакууме:

 BaO{} + 3 C ->[1100-1200~\ce{^o C}] BaC2{} + CO;
 BaCO3{} + 4 C ->[1100-1200~\ce{^o C}] BaC2{} + 3 CO.

Нагреванием смеси карбоната бария, металлического магния с углём:

 BaCO3 + 3 Mg + C -> BaC2 + 3 MgO.

Физические свойства 
Карбид бария образует серовато-чёрные кристаллы тетрагональной сингонии, пространственная группа I 4/mmm, параметры ячейки a = 0,440 нм, c = 0,706 нм, Z = 2.

Химические свойства 
Разлагается при сильном нагревании:

 BaC2{} ->[>2000~\ce{^o C}] Ba{} + 2C.

Взаимодействует с водой с выделением ацетилена:

 BaC2 + 2 H2O -> Ba(OH)2 + C2H2 ^.

Реагирует с кислотами с образованием ацетилена и соответствующей кислоте соли бария:

 BaC2 + 2 HCl -> BaCl2 + C2H2 ^.

Карбид бария реагирует при нагревании с галогенами, кислородом с образованием галогенида, оксида:
 
 BaC2{} + Cl2 ->[\ce{T}~\ce{^o C}] BaCl2{} + 2C;
 2 BaC2{} + 3 O2 ->[\ce{T}~\ce{^o C}] 2 BaO{} + 4 CO.

С азотом при нагреве образует цианамид бария:
 BaC2{} + N2 ->[\ce{T}~\ce{^o C}] BaCN2{} + C.

Примечания

Литература 
 
 
 

Соединения бария
бария
Соединения бария по алфавиту